Bettie ist eine Kurzform des weiblichen Vornamens Elisabeth (engl. Elizabeth). 

Bettie ist der Name folgender Personen:
 Bettie Ballhaus (* 1978), deutsche Fernsehmoderatorin
 Bettie Page (1923–2008), US-amerikanisches Aktmodel

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bettie (North Carolina), im Carteret County
 Bettie (Texas), im Upshur County
 Bettie (Washington), im Benton County

Sonstiges:
 Bettie Branch, Fließgewässer im Catawba County, North Carolina
 Bettie Mine, Mine im Jefferson County, Montana

Siehe auch:
 Betty
 Betti